Vandenberg AFB Launch Facility 03 (LF-03, ursprünglich ein Minuteman 394 SMS Silo) ist ein Raketensilo auf der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien, USA.

Das Silo wurde in den 1960er bis 2000er Jahren zu Forschungs- und Erprobungsstarts der Minuteman-Rakete verwendet. Im Jahr 2002 wurde außerdem eine Minotaur-Rakete gestartet.

Das Silo dient seit Ende der 1990er Jahre zum Start von Test- und Erprobungsraketen im Rahmen des National-Missile-Defense-Programms.

Startliste

Weblinks 
 

Launch Facility 03